Агаоглу () — турецьке прізвище. Відомі носії:
 Адалет Агаоглу — турецька письменниця та драматург
 Ахмед-бек Агаєв (Агаоглу) (1868—1939) — відомий азербайджанський державний діяч, журналіст і тюрколог.
 Єшім Агаоглу — ( 1966) — турецька художниця і поетеса
 Сюрейя Агаоглу — турецька письменниця та правник